Streso ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Streso (* 1985), Radiojournalist, Musiker
 Katja Streso (* 1980), deutsche Journalistin und Moderatorin